The Italian Job (1969), een Britse film uit 1969.
 The Italian Job (2003), een Amerikaanse film uit 2003, geïnspireerd op de gelijknamige film uit 1969.
 The Italian Job (computerspel), een computerspel van het genre actiespel